président-directeur général (pre­si­dent-di­rec­teur-ge­ne­raal, pdg), het Franstalige equivalent van Chief Executive Officer of bestuursvoorzitter
Parti démocratique gabonais (PDG), Gabonese politieke partij
De IATA code van de Internationale luchthaven Minangkabau
Parti démocratique de Guinée (PDG), Guineese politieke partij
De stationscode voor Station Padgate, een treinstation in het Verenigd Koninkrijk